Александр Анатольевич Петров:
* Петров, Александр Анатольевич (род. 1981) — российский бизнесмен.
 Петров, Александр Анатольевич (род. 1994) — российский гандболист.
 Петров, Александр Анатольевич (род. 1969) — украинский футболист.

Примечания